Le Rumeur ist der Familienname von:

 Georges Le Rumeur (1882–1941), französischer Schriftsteller
 Guy Le Rumeur (1901–2003), französischer Offizier und Schriftsteller
 Pierre Le Rumeur (1929–1999), französischer Schauspieler